Algeria
Larbaâ – comune della provincia di Batna
Larbaâ – comune della provincia di Blida
Larbaâ – comune della provincia di Tissemsilt